Bernard Guillaume peut désigner :
 Bernard Guillaume de Gascogne (c.975-1009), duc de Gascogne et comte de Bordeaux ;
 Bernard Guillaume (1949-), homme politique belge.